Фарсы , парси , таты , фарсы - иранский этнос расположенные близ Дербента и  живущие в сёлах нижний и верхний Джалган, некоторые жители сёл называют себя джалганцами либо фарсами точно так же как и их предки со времён великого  шёлкового пути . Один из жителей села утверждает что идёт ассимиляция и родной язык вытесняется азербайджанским  так как в качестве родного языка джалганский фарси не преподаётся , а татский не воспринимается в качестве родного и самого близкого по диалекту в силу ошибочного мнения у местного населения что таты это евреи ,и так же  не связывают себя ни с Азербайджанцами и не иранцами а как новый народ , хотя если сравнивать татский язык метагинцев то джалганский язык более ближе к иранскому . В качестве национальной принадлежности согласно переписи населения указывается национальность «азербайджанец « . Основным видом ремесла у джалганцев являлось земледелие , виноградарство и ковроткачество . Согласно другим сведениям с приходом иранских «персидских» завоевателей , персоязычных жителей селения джалган с иранскими корнями присудили к особому виду подданства и положению в обществе статусом «рянджибяров» обладавшими правами и привилегиями иметь землю в собственности и оплатить небольшой налог . Неподалёку от села на самой высокой возвышенности стояла смотровая башня которую снесли так как на ее место установили телевизионную вышку а с другой стороны села проходила крепостная стена соединившаяся с цитаделью нарынкала и небольшим крепостным сооружением служившим для охраны села и  уходившая в глубь в горы вплоть до республики Азербайджан .

В отличие от окружающих азербайджанских сел Джалган населяют на самом деле таты мусульмане и потомки иранцев , курдов , арабов и авганцев .  А село нижний Джалган ещё и персоязычные Азербайджанцы исповедующие религию ислам суннитского толка

Примечания

Литература 
 

Народы Дагестана